Úmar (nom)
 Biografies:
 Abd-ar-Rahman as-Sufí (Rayy, 903–986), astrònom persa 
 Abu-Abd-Al·lah Úmar ibn Xuayb, emir de Creta del 880 al 895 
 Abu-Alí Úmar, intel·lectual d'una nissaga que es pretenia descendent del califa Úmar ibn al-Khattab 
 Abu-Hafs Úmar, diversos personatges
 Abu Umar Ahmad ibn Muhammad, diversos personatges
 Abu-Úmar ibn Saïd (? - ~1287) últim rei de Menorca (1282-1287) 
 Abu-Úmar Uthman, emir hàfsida (1435-?)
 Àhmad ibn Úmar, emir de Creta del 925 al 940
 Al-Hadjdj Umar (Halwar, Senegal, 1797 - Bandiagara 1864), cap tukulor que fundà un regne al Sahel i Àfrica occidental 
 Hamid al-Din Abu Bakr Umar ibn Mahmud poeta persa (?, Balkh - ?, 1164) 
 Umar (emir de Melitene), que morí a la batalla d'Amàsia (863) contra l'emperador Miquel III
 Umar Arteh Ghalib (1930), polític somali del clan issaq
 Umar Beg, príncep d'Abkhàzia del 1821 al 1822
 Umar ben Hafs, diversos personatges
 Úmar ibn Abd-al-Aziz (~682 - 720), califa omeia marwànida de Damasc (717-20)
 Úmar ibn al-Khattab, segon califa de l'islam (634 -644)
 Úmar ibn al-Muïzz, emir zírida Xàraf-ad-Dawla al-Muïzz ibn Badis i germà de Tamim ibn al-Muïzz 
 Úmar ibn Hafsun (?- 918), cabdill d'una rebel·lió (880 – 918)
 Úmar ibn Hubayra, governador omeia de l'Iraq
 Umar Khalji (? - 1318), sultà de Delhi de la dinastia khalji
 Miscel·lània:
 Al Umar Mujahideen, grup guerriller de Caixmir fundat per Mushtaq Ahmad Zargar el desembre de 1989
 Banu Umar, dinastia amaziga arabitzada, d'origen hawwara que va governar a Girga i l'Alt Egipte
 Al Umar Commando Force, grupuscle guerriller de Caixmir escindit de Al Umar Mujahideen vers el 1999